Гонашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гонашвили, Гамлет Дмитриевич (1928—1985) — грузинский музыкант, народный исполнитель и педагог, был провозглашён «Голосом Грузии».
 Гонашвили, Дмитрий Михайлович (1880—1938) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Гонашвили, Маквала Карловна (род. 1959) — грузинский советский поэт, с 2004 года — председатель Союза писателей Грузии.
 Гонашвили, Шалва Георгиевич (1901—1969) — грузинский советский учёный-биохимик.